Одного разу в Чукурова (тур. Bir Zamanlar Çukurova) — турецький телесеріал у жанрі драми, мелодрами, бойовика, історичної драми створений компанією Tims & B Productions.

Перша серія вийшла в ефір 13 вересня 2018 року.

Серіал має 4 сезони. Завершився 141-м епізодом, який вийшов у ефір 16 червня 2022 року.

Режисер серіалу — Фарук Тебер, Мурат Сарачоглу, Еврен Карабік Гунайдин.

Сценарист серіалу — Йилдіз Тунч, Атилла Озел, Айча Узум, Селена Чаглаян.

В головних ролях — Хілаль Алтинбілек, Фуркан Палали, Хюлья Дарджан, Мурат Юналміш, Назан Кесал, Есра Дерманджиоглу, Угур Гюнеш, Вахіде Перчин, Ібрагім Челіккол.

Сюжет 
Двоє молодих людей готувалися до весілля у Стамбулі, але відбувається те, чого вони зовсім не очікували. Закоханим доводиться бігти в Адану, де їхні шляхи перетинаються із сім'єю Яман, після чого змінюється все життя героїв.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Примітки 
Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2018

Посилання 
 Одного разу в Чукурова на сайті atv